Nom de jeune fille peut désigner :
 nom de jeune fille, le nom que porte une femme entre sa naissance et son mariage dans certains pays francophones ;
 Nom de jeune fille, un roman de Françoise Bourdin publié en 1997.